Хју Грант () британски је глумац рођен 9. септембра 1960. године у Лондону. Са бившом девојком — кинеском глумицом Тинглан Хонг, има једну ћерку.

Филмографија 

|-
| 1982. || Привилеговани || -{Privileged}- || Лорд Адријан || 
|-
| 1985. || || -{Jenny's War}- || Питер Бејнс || 
|-
| 1985. || || -{Honour, Profit & Pleasure}- || Барлингтон || 
|-
| 1986. || || -{The Dream Lover}- || Роберт Дроувер || 
|-
| 1986. || || -{Lord Elgin and Some Stones of No Value}- || Вилијам Хамилтон/Џејмс || 
|-
| 1987. || Бела враголија || -{White Mischief}- || Хју || 
|-
| 1987. || Морис || -{Maurice}- || Клајв Дархем || 
|-
| 1988. || Свитање || -{The Dawning}- || Хери || 
|-
| 1988. || || -{Nuit Bengali, La}- || Алан || 
|-
| 1988. || || -{Nocturnes}- || Шопен || 
|-
| 1988. || Јазбина белог црва || -{The Lair of the White Worm}- || лорд Џејмс Д'Емптон || 
|-
| 1988. || || -{Remando al viento}- || лорд Бајрон || 
|-
| 1989. || || -{The Lady and the Highwayman}- || лорд Лашс Вајн || 
|-
| 1989. || || -{Champagne Charlie}- || Чарлс Хајдсик || 
|-
| 1990. || Велики човек || -{The Big Man}- || Гордон || 
|-
| 1991. || || -{Impromptu}- || Фредерик Шопен || 
|-
| 1991. || || -{Our Sons}- || Џејмс || 
|-
| 1991. || || -{The Trials of Oz}- || Ричард Невил || 
|-
| 1992. || Горки месец || -{Bitter Moon}- || Најџел || 
|-
| 1993. || Ноћни воз за Венецију || -{Night Train to Venice}- || Мартин Гемил || 
|-
| 1993. || Остаци дана || -{The Remains of the Day}- || Кардинал || 
|-c
| 1994. || || -{The Changeling}- || Елсемеро || 
|-
| 1994. || Четири венчања и сахрана || -{Four Weddings and a Funeral}- || Чарлс || 
|-
| 1994. || Сирене || -{Sirens}- || Ентони Кемпион || 
|-
| 1995. || Ужасно велика авантура || -{An Awfully Big Adventure}- || Мередит Потер || 
|-
| 1995. || || -{The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain}- || Речиналд ЕнсонAnson || 
|-
| 1995. || Девет месеци || -{Nine Months}- || Семјуел Фолкнер || 
|-
| 1995. || Разум и осећајност || -{Sense and Sensibility}- || Едвард Ферарс || 
|-
| 1995. || Рестаурација || -{Restoration}- || Елијас Фин || 
|-
| 1996. || По сваку цену || -{Extreme Measures}- || др. Гај Лутен || 
|-
| 1999. || Ја у љубав верујем || -{Notting Hill}- || Вилијем Текер || 
|-
| 1999. || Плавооки Мики || -{Mickey Blue Eyes}- || Мајкл Фелгејт || 
|-
| 1999. || || -{Hooves of Fire}- || Блицен || 
|-
| 2000. || Ситни преваранти || -{Small Time Crooks}- || Дејвид || 
|-
| 2001. || Дневник Бриџит Џонс || -{Bridget Jones's Diary}- || Денијел Кливер || 
|-
| 2002. || Све о дечаку || -{About a Boy}- || Вил || 
|-
| 2002. || || -{Legend of the Lost Tribe}- || Блицен || 
|-
| 2002. || Две недеље за заљубљивање || -{Two Weeks Notice}- || Џорџ Вејд || 
|-
| 2003. || У ствари љубав || -{Love Actually}- || The Prime Minister || 
|-
| 2004. || Бриџит Џонс на ивици разума || -{Bridget Jones: The Edge of Reason}- || Денијел Кливер || 
|-
| 2005. || Путник || -{Travaux, on sait quand ça commence...}- || Le nouveau voisin || 
|-
| 2006. || || -{American Dreamz}- || Мартин Твид || 
|-
| 2006. || || -{Music and Lyrics}- || Алекс Флечер || 
|-
| 2019. || Господа || -{The Gentlemen}- || Флечер ||
|-
| 2022. || Нож у леђа: Стаклени лук || -{Glass Onion: A Knives Out Mystery}- || Филип || камео
|-
| 2023. || Операција Фортуна: Превара века || -{Operation Fortune: Ruse de Guerre}- || Грег Симондс ||
|-
| 2023. || Dungeons & Dragons: Оданост међу лоповима || -{Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves}- || Форџ ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1960.
Британски глумци
Енглески глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници Волпи пехара‎
Добитници награде Сезар